Larga peut faire référence à :

Mots communs 
 larga est un mot espagnol signifiant « longue » (masculin : largo, « long »).
 Une larga est une passe de cape dans le glossaire de la tauromachie.

Toponymes 
 La Larga, une rivière de Moldavie.
 Larga était un castrum romain situé sur la rivière Largue (actuel Haut-Rhin, entre les villages de Friesen et Ueberstrass).
 Larga, le nom d'une plage de Cuba (playa Larga)
 Larga, un village du département et la commune urbaine de Manga dans la province du Zoundwéogo et la région du Centre-Sud au Burkina Faso.